25 (кириллица):
 М25 — автомобильная дорога федерального значения России
 М-25 — советский авиационный двигатель
 М-25 — советская подводная лодка типа «Малютка» времён ВОВ
 М-25 (ССН) — советский проект самолёта специального назначения (ССН) ОКБ Мясищева

25 (латиница):
 M25 — рассеянное скопление в созвездии Стрельца
 M25 — снайперская винтовка, разработанная США
 М25 — автомобильная дорога Великобритании